Vilagrasa steht für:

 Vilagrasa (Lleida), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Lleida

Vilagrasa ist der Familienname folgender Personen:

 Mateo Vilagrasa (1944–2018), spanischer Maler